Александр Ануров:
 Ануров, Александр Герасимович (1914—1995) — актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР (1976).
 Ануров, Александр Александрович (1964—2015) — актёр, режиссёр.